Dubrawka steht für: 

 Dubrawka (Mahdalyniwka) (Дубравка), ukrainisches Dorf im Rajon Mahdalyniwka, Oblast Dnipropetrowsk
 Dubrawka (Stryj) (Дубравка), ukrainisches Dorf im Rajon Stryj, Oblast Lwiw
 Dubrauke, Gemeinde Malschwitz, sorbisch Dubrawka 
 Eichwege, Stadt Döbern, sorb. Dubrawka 
 Frauendorf, Gemeinde Neuhausen/Spree, sorb. Dubrawka
 Holschdubrau, Gemeinde Neschwitz, sorb. Holešowska Dubrawka 
 Luppedubrau, Gemeinde Radibor, sorb. Łupjanska Dubrawka 

Dubrawka ist der Name folgender Personen: 

 Dubrawka von Böhmen (um 925–977), Ehefrau von Herzog Miesko I. 

uk:Дубравка